Villapinzón kan syfta på:

Colombia 

 Villapinzón (kommun), Cundinamarca, 
 Villapinzón (ort), Cundinamarca,